Ел Алтиљо има више значења:

 Ел Алтиљо (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Алтиљо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Алтиљо (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Алтиљо (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Алтиљо (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Алтиљо (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Алтиљо, Алтиљо Вијехо (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику